Малый Ик — название ряда рек в России:

 Малый Ик — в Башкортостане, приток Большого Ика (притока реки Сакмара).
 Малый Ик — в Челябинской области и Башкортостане, приток Большого Ика (притока реки Ай).
 Малый Ик — в Свердловской области, приток Ика, притока Ревды.
 Малый Ик — в Новосибирской области, приток Ика, притока Берди.
 Малый Ик — в Курганской области, приток Ика, притока Тобола.

См. также